Plaats in Indonesië
 Manyarejo (Plupuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Manyarejo (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java